«Вперед» — українська газета, партійний орган Української соціал-демократичної партії (УСДП), виходила у Львові
 «Вперед» — українська газета(тижневик), партійний орган української фракції Аграрної партії Чехо-Словаччини, виходила в Ужгороді
 «Вперед» — український робітничий часопис «Вперед», орган лівого крила Української революційно-демократичної партії (УРДП), що виходив у Мюнхені (Німеччина)
 «Вперед» — російська ліворадикальна політична організація, є секцією Четвертого інтернаціоналу.
 «Вперед» — соціал-демократична політична партія в Гренландії

Вперед — село, Давлекановський район, Башкортостан